Rambaldo I di Collalto, nobile italiano del X secolo
 Rambaldo II di Collalto, nobile italiano vissuto tra il X e l'XI secolo
 Rambaldo III di Collalto, nobile italiano dell'XI secolo
 Rambaldo IV di Collalto, nobile italiano dell'XI secolo
 Rambaldo VIII di Collalto, nobile italiano vissuto tra il XIII e il XIV secolo
 Rambaldo XIII di Collalto (1579-1630), condottiero italiano al servizio del Sacro Romano Impero